Илья Алексеевич Сумароков (род. 28 июля 1936, с. Доронинское, Улётовский район, Читинская область, РСФСР, СССР) — российский производственный деятель.

Учёба 
В 1959 году окончил Иркутский сельскохозяйственный институт, факультет механизации.

Трудовая деятельность 
С августа 1959 г. по июль 1964 г. — главный инженер совхоза «Уковский»;

с июля 1964 г. по июнь 1968 г. — заместитель директора по производству совхоза «Уковский»;

с июня 1968 г. по февраль 1971 г. — главный инженер Больше-Муртинского производственного районного управления сельского хозяйства;

с февраля 1971 г. по апрель 1974 г. — директор строящего теплично-парникового комбината;

с апреля 1974 г. по октябрь 1978 г. — директор строящегося Усольского свинокомплекса;

с октября 1978 г. по декабрь 1982 г. — директор совхоза «Прибайкальский» (в который был переименован Усольский свинокомплекс);

с декабря 1982 г. по январь 1992 г. — директор совхоза имени 60-летия Союза ССР (в который был переименован совхоз «Прибайкальский»);

с января 1992 г. по октябрь 1998 г. — директор товарищества с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс»;

с октября 1998 г. по настоящее время — генеральный директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс» (в которое был переименовано товарищество с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс»).

Настойчивость, целеустремленность и порядочность присущи этому руководителю. Стремление улучшить благосостояние трудового коллектива, жителей посёлка, максимально удовлетворить спрос жителей области в мясе и мясопродуктах — его жизненная позиция.

Общественная деятельность 
Имя Ильи Алексеевича Сумарокова хорошо известно жителям Иркутской области. Он постоянно сотрудничает и оказывает посильную помощь в решении вопросов развития сельскохозяйственного производства области, помогает решать житейские проблемы ветеранам, работникам здравоохранения, образования и культуры.

Парламентская деятельность 
За активную жизненную позицию Илья Алексеевич Сумароков трижды избирался депутатом областного Совета, в 1989 году был избран Народным депутатом СССР. С 2004 г. четыре раза был избран депутатом Законодательного собрания Иркутской области по списку КПРФ, член бюро областного комитета партии.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997)
 Орден Знак Почёта
 Орден Почёта (2010)
 Орден Дружбы (2017)
 Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации
 Народный депутат СССР
 Почетный гражданин Иркутской области
 Почетный гражданин Усольского района
 Почетный гражданин поселка Белореченский (20.08.2008 г.)
 Почетный гражданин России (2013 г.)
 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»

Семья 
Илья Алексеевич женат, имеет двух сыновей, четырёх внуков и внучку, трёх правнуков. Внук, Илья Павлович Сумароков — Министр сельского хозяйства Иркутской области (с 12 октября 2015 года).

Примечания 

Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области
Выпускники Иркутского аграрного университета
Почётные граждане Иркутской области
Директора совхозов